Cláudio Correa (Asunción, Paraguay, 3 de mayo de 1993) es un futbolista paraguayo, que juega de delantero en el Rubio Ñu.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado el 13 de agosto de 2015.

Referencias 

Futbolistas de Asunción
Futbolistas del Club Sportivo Luqueño
Futbolistas del Club Rubio Ñu
Futbolistas del Sport Lisboa e Benfica
Futbolistas del Club Sol de América (Asunción)
Futbolistas del Club Guaraní